Соля́рис ( — солнечный):

 «Солярис» () — фантастический роман Станислава Лема, 1961 год.
 «Солярис» — 2-серийный телеспектакль, экранизация романа Лема, СССР, 1968 год. Режиссёр — Борис Ниренбург.
 «Солярис» — художественный фильм, экранизация романа Лема, СССР, 1972 год. Режиссёр — Андрей Тарковский.
 «Солярис» () — художественный фильм, экранизация романа Лема, США, 2002 год. Режиссёр — Стивен Содерберг.
 «Солярис» — балет Сергея Жукова по мотивам романа Лема, 1990 год.
 «Солярис» — российский футбольный клуб из Москвы.
 «Солярис» — технический (винный) сорт винограда.

 Solaris
 «Solaris» — венгерская музыкальная спейс-рок-группа.
 «Solaris» — третий альбом Photek, 2000 год.
 «Solaris» — операционная система от Sun Microsystems, позже Oracle Corporation.
 «OpenSolaris» — операционная система с открытым исходным кодом на базе Solaris.
 «Solaris» — компьютерная игра для Atari 2600 (также работает на Atari 7800), выпущенная Atari в 1986 году.
 «Solaris» (с 2010 по настоящее время) — производитель автомобилей из Эфиопии

См. также 
 «Solaris Bus & Coach» — польская фирма, производитель автобусов и троллейбусов.
 «Hyundai Solaris» — переднеприводной легковой автомобиль B-класса южнокорейской компании Hyundai Motor.